Rewolucja lutowa 1917 w Rosji, na terenie dzisiejszej Ukrainy
 Pomarańczowa rewolucja
 Euromajdan